Са́нта-Жу́шта (, «свята Юста») — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Жушта (Аррайолуш) — парафія.
 Санта-Жушта (Коруше) — парафія.
 Санта-Жушта (Лісабон) — парафія.